Мемориал Алехина — международный шахматный турнир, сроки проведения: 20 апреля — 2 мая 2013 года. Первая часть турнира — с 20 по 26 апреля — состоялась в Лувре, а вторая — с 26 апреля по 2 мая — в Михайловском замке Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге. Согласно данным прессы, призовой фонд составил 100 000 евро.

Идея проведения турнира 
Турнир памяти русского шахматиста, четвёртого чемпиона мира по шахматам Александра Алехина проводился в рамках комплекса инициатив, направленных на укрепление культурных и спортивных связей между Францией и Россией. Также в рамках культурного сотрудничества был реализован проект по созданию в Лувре постоянной экспозиции, посвящённой русскому искусству: соглашение об этом было подписано 5 февраля 2013 года между президентом-директором музея Лувр Анри Луареттом, председателем Экономического совета французских и российских предприятий Франко-российской торгово-промышленной палаты Геннадием Тимченко и членом этого же совета Андреем Филатовым. 7 марта турнир был представлен официально. По аналогии с матчем за титул чемпиона мира 2012 года, проходившем в инженерном корпусе Третьяковской галереи в Москве, его также было решено провести в музеях — в Лувре (Франция) и в Государственном Русском музее (Санкт-Петербург, Россия). Выбор именно этих мест не случаен: в 1921 году Алехин, родившийся в России, переехал во Францию, а в Санкт-Петербурге началась его шахматная карьера.

Пресс-конференция, церемония открытия и жеребьёвка турнира состоялись 20 апреля в саду Тюильри (Лувр).

Мемориал Алёхина 2013 имел среднее значение по рейтингу участников 2750, что сделало его одним из самых значимых турниров в рейтинге ЭЛО (занимает 20 из 22 категорий).

Организаторы 
В 2013 году организаторами международного шахматного турнира стали:
 Предприниматель и общественный деятель Геннадий Тимченко
 Предприниматель Андрей Филатов
 Благотворительные фонды «Ладога» и «Нева»
 Российская шахматная федерация
 Франко-российская торгово-промышленная палата в России (CCIFR)

Регламент турнира

Сроки проведения 
Первая часть соревнования прошла с 20 по 26 апреля в Лувре, вторая — с 26 апреля по 2 мая в Санкт-Петербурге.

Система проведения 
Турнир был проведён по круговой системе с фишеровским контролем времени 1 час 40 минут на 40 ходов + 50 минут на 20 ходов + 15 минут до конца партии. Участникам запрещалось вступать в переговоры о ничьей до 40 хода включительно.

Участники 

Главный судья: международный арбитр Борис Постовский (США).

Апелляционный комитет 

Апелляционный комитет состоял из трёх основных и одного запасного членов. Председатель — Анатолий Быховский (Россия), назначенный Российской шахматной федерацией. Остальные члены Апелляционного комитета выбирались из числа участников турнира. Апелляция подавалась в случае несогласия с решением главного арбитра турнира не позднее 60 минут после окончания партии, при этом заявитель был обязан внести на депозит сумму, эквивалентную 3000 рублей. В случае принятия апелляции эта сумма возвращалась заявителю, в противном случае депозит вносился наличными в кассу Российской шахматной федерации.

Определение победителей 
В случае равенства очков места распределялись по дополнительным показателям:

 количество партий, сыгранных чёрными;
 наибольшее число побед;
 результат личной встречи;
 коэффициент Койя;
 коэффициент Бергера.

Таблица 

Первое место поделили Аронян и Гельфанд. По дополнительным показателям победителем турнира признан Аронян. По окончании Санкт-Петербургской части турнира были вручены ряд дополнительных призов. Приз за партию в стиле Алехина получил Лоран Фрессине, который красиво обыграл Владимира Крамника. Лучшую комбинацию турнира провел Дин Лижень в партии первого тура против будущего победителя. Также были отмечены Борис Гельфанд (за высокую технику) и Никита Витюгов — за лучшую игру в Санкт-Петербургской части турнира.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Информация о турнире на сайте Российской шахматной федерации

Мемориал Алехина
2013 год в шахматах
Апрель 2013 года
Май 2013 года